Dymitr Wiśniowiecki Bajda (zm. 1563) – awanturnik kresowy, bohater kozackich dumek
 Dymitr Jerzy Wiśniowiecki (1631-1682) – hetman wielki koronny